

Geografia

Austria 
 Schönau an der Triesting – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Baden
 Schönau im Mühlkreis – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Freistadt
 Bad Schönau – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wiener Neustadt-Land

Niemcy 
 Schönau – dzielnica Chemnitz
 Schönau – miasto w Badenii-Wirtembergii, w rejencji Karlsruhe, w powiecie Rhein-Neckar
 Schönau – związek gmin w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rhein-neckar
 Schönau – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn
 Schönau am Königssee – gmina w Bawarii, w rejencji Górna Bawaria, w powiecie Berchtesgadener Land
 Schönau an der Brend – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rhön-Grabfeld
 Schönau im Schwarzwald – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji Fryburg, w powiecie Lörrach
 Schönau im Schwarzwald – związek gmin w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji Fryburg, w powiecie Lörrach
 Schönau (Pfalz) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südwestpfalz

Zobacz też 
 Bernstadt/Schönau-Berzdorf
 Großschönau
 Lansen-Schönau
 Schönau-Berzdorf auf dem Eigen